Stenoperla är ett släkte av bäcksländor. Stenoperla ingår i familjen Eustheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Stenoperla